Роиг () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Роиг, Артуро (1922—2012) — аргентинский философ.
 Роиг, Гонсало (1890—1970) — кубинский скрипач и композитор.
 Сепеде Роиг, Вероника (род. 1992) — парагвайская теннисистка.
 Солер-Роиг, Алекс (род. 1932) — испанский автогонщик.